Aracoda attenuata är en ringmaskart som beskrevs av Treadwell 1911. Aracoda attenuata ingår i släktet Aracoda och familjen Oenonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
attenuata